De Bartelsplaats is een pleintje met aansluitend een doodlopende steegje, een zogenaamde ''Cul-de-sac", in het binnenstadskwadrant Kloosterkwartier in de Nederlandse plaats Venlo.

Het pleintje met steeg is genoemd naar de gebroeders Bartels (1861) die op de hoek Klaasstraat en steeg een groothandel hadden in koloniale waren. Het pleintje sluit direct aan op het Dominicanenplein (2005), waaraan ook de Dominicanenkapel ligt, sinds 2007 bekend als theaterzaal Domani. Het Dominicanenplein wordt elk jaar betrokken bij het Mont Martre Festival en de Ouverture. De Bartelsplaats is met de renovatie van het Dominicanenplein er een beetje bij 'ingeschoten' en is op een aantal zaken voor verbetering vatbaar. Momenteel (2014) wordt er door een stuurgroep gewerkt aan een verbeterplan.

Plein in Venlo